MK-60 steht für:
 Mark 60 CAPTOR, eine Seemine
 Pehčevo, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK60